Passitschnyk ist der Name folgender Personen:

 Stepan Passitschnyk (* 1998), ukrainischer Skispringer
 Wiktor Passitschnyk (* 1992), ukrainischer Nordischer Kombinierer

Siehe auch:
 Passetschnik